Il singolare del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Evonne Goolagong che ha battuto in finale Virginia Wade 6–0, 6–3.

Teste di serie 

 Chris Evert-Lloyd (semifinali)
 Tracy Austin (semifinali)
 Evonne Goolagong (campionessa)
 Dianne Fromholtz (primo turno)

 Virginia Wade (finale)
 Wendy Turnbull (quarti di finale)
 Kerry Reid (quarti di finale)
 Virginia Ruzici (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1979